Šariš – regione storica della Slovacchia
 Comitato di Šariš – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Sáros